Корбут — белорусская фамилия. Известные носители:

 Корбут, Виктор Андреевич (род. 1981) — белорусский журналист и краевед.
 Корбут, Екатерина Валерьевна (род. 1985) — российская шахматистка.
 Корбут, Ксаверий Александрович (1869—1938) — русский и советский пианист, органист, музыкальный педагог.
 Корбут, Михаил Ксаверьевич (1899—1937) — советский историк.
 Корбут, Николай Петрович (род. 1948) — министр финансов Белоруссии.
 Корбут, Ольга Валентиновна (род. 1955) — советская гимнастка.
 Корбут, Пётр Юлианович (1908—1944) — Герой Советского Союза.
 Корбут, Сергей Николаевич (1955—1991) — советский футболист.

См. также 
 Караффа-Корбут